L'impiego del tempo (L'Emploi du temps) – romanzo di Michel Butor del 1956
A tempo pieno (L'Emploi du temp) – film del 2001 diretto da Laurent Cantet